Йенс Беккер (; род. 24 мая 1965, Фюрт, Германия)) — немецкий бас-гитарист, композитор и продюсер. Известен своим участием в немецких хэви-метал группах Running Wild и Grave Digger.

Биография 
Впервые начал играть на бас-гитаре в 13 лет.
Первые серьезные шаги в музыке Йенс совершил, став участником немецкой хэви-метал группы Running Wild в мае 1987 года, на то время уже ставшей весьма знаменитой.
В её составе он провел почти 5 лет, приняв участие в записи 3 альбомов группы; именно с ним в качестве бас-гитариста, группа достигла пика своей популярности.
На каждом из этих альбомов есть минимум 1 песня, написанная Йенсом.
 
В 1994 году, спустя 3 года после ухода из Running Wild, усилиями Йенса и некоторых других бывших участников, была создана группа X-Wild, в которой Йенс выступил как басист и продюсер всех трёх альбомов группы.

Начиная с 1998 года и по сей день, Йенс является постоянным бас-гитаристом и композитором немецкой хэви-метал группы Grave Digger.

Кроме того, Йенс играет в кавер-группе AC/DC.

Любимые группы Йенса: AC/DC, Saxon, Black Sabbath, Iron Maiden.

Личная жизнь 
Женат, имеет двоих детей от предыдущих браков. Хобби — история и велопробежки.

Дискография

Running Wild 
 Ready for Boarding (1988)
 Port Royal (1988)
 Death or Glory (1989)
 Wild Animal (EP (1990)
 Little Big Horne (Сингл) (1991)
 Blazon Stone (1991)

X-Wild 
 So What! (альбом) (1994)
 Monster Effect (1995)
 Savageland (1996)

Grave Digger 
 Knights of the Cross (альбом) (1998)
 Excalibur (альбом) (1999)
 The Grave Digger (2001)
 Rheingold (2003)
 The Last Supper (2005)
 Liberty or Death (2007)
 Ballads of a Hangman (2009)
 The Clans Will Rise Again (2010)
 Clash of the Gods (2012)
 Return of the Reaper (2014)

Zillion 
 Zillion (2004)

Starchild 
 Starchild (2014)

Примечания

Ссылки 

 Йенс Беккер на сайте Encyclopaedia Metallum
 Йенс Беккер на Facebook.com
 Йенс Беккер на Myspace.com

Музыканты хеви-метала
Бас-гитаристы Германии
Композиторы Германии
Композиторы XX века
Композиторы XXI века